LZW – Lubelskie Zagłębie Węglowe
 LZW – Lempel-Ziv-Welch, algorytm kompresji bezstratnej